Финал Кубка Италии по футболу 2019 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Италии сезона 2018/19, в котором встречались «Аталанта» и «Лацио». Это была первая встреча этих двух клубов в финале. Матч состоялся 15 мая 2019 года на Олимпийском стадионе в Риме. Голы Сергея Милинкович-Савича и Хоакина Корреа, забитые в конце второго тайма, принесли «Лацио» 7-ю в истории победу в Кубке.

Как обладатель кубка, «Лацио» автоматически прошел в групповой этап Лиги Европы УЕФА 2019/20 и на матч Суперкубка Италии 2019 года против «Ювентуса» .

Путь к финалу

До матча

Продажа билетов 
С 29 апреля 2019 года билеты были доступны для продажи только итальянским фанатам (из соображений безопасности) в трех ценовых категориях: 35 евро, 50 евро и 130 евро.

Матч

Отчёт о матче

Примечания 

2019
Матчи ФК «Аталанта»
Матчи ФК «Лацио»
Футбол в Италии в 2019 году
Футбольные соревнования в Риме